Крымское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Крымское — село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия 
 Крымское — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Крымское — село в Одинцовском районе Московской области.
 Крымское - озеро в городе Кинель, переустроенное в сквер.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Крымское — село в Сакском районе.

Украина 
 Крымское — посёлок в Дзержинском городском совете Донецкой области .
 Крымское — село в Славяносербском районе Луганской области.

См. также 
 Крымск 
 Крымское газовое месторождение
 Крымское городское поселение
 Крымское сельское поселение
 Крымское ханство